Bomenwijk (Bleiswijk)
Bomenwijk (Heerhugowaard)